

Sigle 
 Interruzione volontaria di gravidanza –  aborto non naturale

Codici 
 IVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Berane (Montenegro)